Trois bâtiments de la Royal Navy ont été nommés HMS Sheffield :
 le , un croiseur léger de la classe Town lancé en 1936 qui a combattu pendant la Seconde Guerre mondiale ; il a été l'un des navires qui a poursuivi le Bismarck. Il a été démoli en 1967 ;
 le ,  un destroyer de Type 42 lancé en 1971 gravement endommagé par les forces aériennes argentines lors de la guerre des Malouines ; alors qu'il était remorqué vers la Géorgie du Sud, il a coulé dans une mer démontée ;
 le  (1986), une frégate de Type 22 vendue en 2003 à la Marine chilienne et rebaptisée Almirante Williams.

Sheffield